BMW X1 — компактный пятиместный кроссовер. Производство автомобиля началось на заводе в Лейпциге, Германия, в октябре 2009 года. Первое поколение было создано на платформе универсала BMW 3-й серии, отличалось шасси и электрогидравлическим усилителем руля. Второе поколение автомобилей стало переднеприводными, в дорогих комплектациях полноприводными. Для китайского рынка выпущена удлиненная версия X1 L (с 4,454 метров до 4,56 метров). В 2012 году успешно прошел тест Euro NCAP.


Обзор BMW X1 
 BMW X1 (E84) (с октября 2009 до июня 2015) — первая модель в серии Х1
 BMW X1 (F48) (с июня 2015 до октября 2022) — обновленный дизайн, новая линейка двигателей
 BMW X1 (U11) (с октября 2022) — переработанный дизайн, новая линейка двигателей

Внутри BMW LCI расшифровывается как Life Cycle Impulse, что является синонимом для модификации модели.

Первое поколение 

Автомобиль создан на платформе универсала BMW 3-й серии. Отличия в шасси — у Х1 иные тяги в задней многорычажной подвеске и поворотные кулаки подвески McPherson спереди, а вместо электромеханического усилителя руля стоит электрогидравлический. Привод может быть задним (такие модификации называются sDrive) или полным (xDrive).

Модификации 
 sDrive18i — четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1995 см³ (150 л.с.), задний привод (выпуск этой модификации начался в 2010 году).
 xDrive28i — шестицилиндровый рядный бензиновый двигатель объемом 2996 см³ (258 л.с.). В версии после рестайлинга двигатель заменен на четырехцилиндровый рядный бензиновый двигатель объемом 1997 см³. (245 л.с. N20), привод полный.
 xDrive18d, sDrive18d — четырехцилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 1955 см³ (150 л.с.), полный или задний привод.
 xDrive20d, sDrive20d — четырехцилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 1955 см³ (177 л.c. до рестайлинга, 184 л.с. после), полный или задний привод.
 xDrive23d — четырехцилиндровый дизельный двигатель с двойным турбонаддувом объемом 1955 см³ (204 л.с.), полный привод.
 xDrive25d — четырехцилиндровый дизельный двигатель с двойным турбонаддувом объемом 1955 см³ (218 л.с.), полный привод (после рестайлинга).

Безопасность 
Автомобиль прошел тест Euro NCAP в 2012 году:

Второе поколение 

Второе поколение X1 было построено на платформе BMW UKL2. BMW X1 в базовой версии идёт с передним приводом, но в более дорогих комплектациях предлагается автоматически подключаемый полный привод с электромагнитной муфтой в приводе задних колёс. Размеры данного кроссовера увеличились, а клиренс уменьшился по сравнению с прошлой генерацией с 195 мм до 183 мм. Внедорожные качества новинки ухудшились, зато повысилась динамика разгона, улучшилась экономичность и снизился вес автомобиля. BMW X1 стал вторым переднеприводным автомобилем немецкой марки после BMW 2er Active Tourer.

Специально для китайского рынка была сделана удлиненная до 4,56 метров версия X1 L.

Безопасность 

В рейтинге германской «Ассоциации технического надзора» (VdTUV) в возрастной категории «от 8 до 9 лет» X1 получил второе место среди самых надежных подержанных автомобилей 2019 года.

Продажи

Примечания

Ссылки 
 Автомобиль на официальном сайте BMW в России

X1
Компактные кроссоверы